Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 2009 des Damentennis in London. Insgesamt nahmen 16 Paarungen an der Doppelqualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

Damendoppel (Qualifikation)
2009